Klaus Kinski né Nakszyński (1926-1991) – gdańsko-niemiecki aktor i reżyser
 Nastassja Kinski (ur. 1961) – niemiecka aktorka 
 Nikolai Kinski (ur. 1976) – francusko-amerykański 
 Pola Kinski (ur. 1952) – niemiecka aktorka

Zobacz też 
 Kinsky, czesko-austriacki ród arystokratyczny
 Kinsky (zespół muzyczny)